Nogoyá (departement), departement in provincie Entre Ríos, Argentinië
Nogoyá (Entre Ríos), plaats in gelijknamig departement in provincie Entre Ríos, Argentinië